Miejscowości w USA:
 Pender – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Thurston
Gminy w USA:
 Pender (ang. Pender Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Thurston
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pender (ang. Pender County) – w stanie Karolina Północna